Ома́р аш-Шари́ф (, ; 10 апреля 1932, Александрия, Египет — 10 июля 2015, Каир, Египет) — египетский актёр. Известен главным образом по работам в американском и европейском кино. Двукратный обладатель премии «Золотой глобус» (1963, 1966) и номинант на премию «Оскар» (1963).

Биография 
Родился с именем Мишель Демитри Шальхуб 10 апреля 1932 года в Александрии, в мелькитской католической семье из Ливана. Был христианином, но изменил имя и религию, чтобы жениться на актрисе Фатен Хамама. Его отец, ливанский иммигрант Юсеф Шальхуб, был торговцем лесом, а мать, Клара Шальхуб, была ливано-сирийского происхождения. Омар Шариф окончил Колледж Виктории в Александрии, а затем Каирский университет с дипломом математика и физика. После этого занимался с отцом лесоторговлей. Бизнес шёл плохо, особенно после того, как они вложили большую сумму в возобновление использования папируса в быту.

В 1954 году он начал карьеру актёра, сыграв свою первую роль в египетском фильме «Борьба в долине», известном также под английским коммерческим названием «Небо ада», затем снимался в других египетских фильмах. Его первый англоязычный фильм — «Лоуренс Аравийский», в котором он сыграл роль шерифа Али. Эта роль принесла ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана и мировую известность. В 1964 году он исполнил роль царя Армении Сохама в пеплуме Энтони Манна «Падение Римской империи». В 1965 году сыграл главную роль в фильме «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака, а также колоритную роль Чингисхана в одноимённом фильме Генри Левина. В 1968 году исполнил роль кронпринца Рудольфа в романтической драме Теренса Янга «Майерлинг». В 1969 году — роль бандита Джона Колорадо в вестерне «Золото Маккенны». В 1973 году — роль капитана Немо в мини-сериале Хуана Антонио Бардема «Таинственный остров капитана Немо». В 1983 году сыграл роль Кода Дада в телесериале «Далекие Шатры».

В начале 1990-х гг. основал в Киеве казино «Омар Шариф». Для рекламы казино на студии «Украинафильм» был снят мультипликационный ролик для показа по украинскому телевидению, но проект дальнейшего успеха не имел. 
В 1991 году Шариф появился в приключенческом мини-сериале Дуччо Тессари «Мактуб — Закон пустыни», а в 1999 г. — в квази-историческом фильме Джона Мактирнана «13-й воин» в эпизодической роли мудрого седовласого арабского посла Мельхиседека.

За съёмки в фильме Анри Вернея «Майрик» (1991) о геноциде армянского населения в Турции Омару Шарифу был запрещён въезд в Турцию.

Шариф был заядлым игроком в бридж, завсегдатаем ипподромов. Вместе с Чарльзом Гореном вёл колонку бриджа в «Чикаго Трибьюн».
В 2002 году актёр вернулся из США в Египет.

Последние годы страдал болезнью Альцгеймера. 10 июля 2015 года Омар Шариф скончался в госпитале «Бахман», расположенном в каирском квартале Эль-Маади. Похороны актёра прошли 12 июля.

Личная жизнь 
Омар Шариф был женат на египетской актрисе Фатен Хамаме. У них родился сын Тарек. В 1965 году Тарек снялся вместе с отцом в фильме «Доктор Живаго». Шариф и Хамама развелись в 1974 году.

В вышедшей в свет в 1977 году автобиографии «Вечный мужчина» (The Eternal Male) Шариф дал себе такую характеристику: «Он — любимец женщин. Он оказался среди кинозвезд после выхода в свет фильма „Лоуренс Аравийский“ и с тех пор вкушал плоды успеха в международном кинематографе».

Призы и награды 
 «Золотой глобус», 1963 год
 Победитель в номинации Лучшая мужская роль второго плана (фильм «Лоуренс Аравийский»).
 «Оскар», 1963 год
 Номинация: Лучшая мужская роль второго плана (фильм «Лоуренс Аравийский»).
 «Золотой глобус», 1966 год
 Победитель в номинации Лучшая мужская драматическая роль (фильм «Доктор Живаго»).
 «Венецианский кинофестиваль», 2003 год
 «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф;
 Приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль (фильм «Мсье Ибрагим и цветы Корана»).
 «Сезар», 2004 год
 Победитель в номинации Лучшая мужская роль (фильм «Мсье Ибрагим и цветы Корана»).
 Большая лента ордена Заслуг
 Кавалер ордена Почётного легиона (Франция)
 Командор ордена Алауитского трона (Марокко)

Фильмография

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Каирского университета
Игроки в бридж